Molekulska formula -{C18H20FN3O4}- se može odnositi na:

 Levofloksacin
 Ofloksacin